Incident je:
 událost
 nehoda, havárie či mimořádná událost
 výtržnost, výstřelek

Konkrétní incidenty: 
 Incident v Korfském průlivu
 Incident v Tonkinském zálivu
 Incident na mostě Marca Pola
 Incident ve Scapa Flow
 Incident 4. loďstva
 Incident v Račaku
 Incident Laconia
 Incidenty Lidové revoluční strany

Umělecká díla: 
 Incident (film, 1949) – film amerického režiséra Williama Beaudina z roku 1949
 Incident (film, 1967) –  divadelní hra a film amerického režiséra Larryho Peerce z roku 1967
 The Spaghetti Incident? – albem skupiny Guns N' Roses z roku 1993

Externí odkazy